Schack är ett efternamn.

Adliga släkter med namnet Schack
I Sverige är en medeltida frälseätt känd under namnet Schack av Skylvalla, från Skylvalla i Gåsinge socken, Gnesta kommun, vilken förde en kluven sköld med schackrutor i vänster eller höger fält, och som fått sitt namn efter sin vapensköld och från godset Skylvalla. 
Ytterligare en svensk frälseätt från medeltiden kallade sig Schack och benämns idag ibland Schack av Kungsnorrby från Kungsnorrby, Brunneby socken, i Bobergs härad i Östergötland, som förde ett liknande, men ej identiskt vapen.
En tysk adelsätt von Schack från Niedersachsen som i vapnet förde en lilja i silver på rött fält, invandrade till Danmark, hade borgen Schackenborg på Sønderjylland som sätesgård, Denna danska gren av den tyska ätten kallas i Danmark bara för Schack utan prefixet von.

Personer med förnamnet Schack
 Schack von Staffeldt (1769–1826), dansk poet

Personer med eftrtnamnet Schack
 Adolf Friedrich von Schack (1815–1894), tysk poet och litteraturhistoriker
 Anna Sophie Schack (1689–1760), dansk adelskvinna, markägare och byggare
 Benedikt Schack, kompositör
 Bengt Nilsson Schack (död 1565), svensk riddare, häradshövding och ståthållare
 Bo Schack (född 1955), dansk jurist
 Friedrich-August Schack (1892–1968), tysk general under andra världskriget
 Gertrude Guillaume-Schack, född Gertrud Gräfin Schack von Wittenau (1845–1903), en tysk kvinnorsrättsaktivist
 Günther Schack (1917–2003), tysk flygare i andra världskriget
 Hans Schack (1609–1676), dansk riksdagsledare och fältmarskalk
 Hans Egede Schack (1820–1859), dansk författare och politiker
 Roberta Arline Schack (född 1929), amerikansk skådespelare, mer känd som Roberta Haynes
 Torsten Schack Pedersen, (född 1976), dansk politiker